Белый Раст — село в Дмитровском районе Московской области, в составе городского поселения Икша. До 2006 года Белый Раст был центром Белорастовского сельского округа. В селе действует церковь Михаила Архангела, построенная в 1879 году архитектором Сергеем Владимировичем Соколовым.

Расположение 
Село расположено в юго-западной части района, примерно в 22 км юго-западнее Дмитрова, у истоков малой речки Саморядовка (левый приток реки Учи), высота центра над уровнем моря 218 м. Ближайшие населённые пункты — Никольское на западе, Зараменье на севере и Кузяево на востоке. У северной окраины села проходит автодорога  (Московское малое кольцо).

Население

История 
В 1766 году в селе Белый Раст Московского уезда Озерецкой волости проживало 179 жителей. Село было владением Коллегии экономии, ранее Синодального ведомства.

В 1852 году в селе было 86 дворов (307 мужчин, 312 женщин). Сельское управление.

В 1859 году в селе насчитывалось 113 дворов (301 мужчина, 360 женщин), сельское правление.

В 1890 году село Белый Раст Московского уезда Озерецкой волости 6-го стана насчитывало 471 житель.

В 1899 году — 483 жителя, земское училище.

В 1911 году — 99 дворов.

В 1926 году село Белый Раст Белорастовского сельсовета Трудовой волости Московского уезда насчитывало 128 крестьянских дворов, 12 прочих. 640 жителей (264 мужчины и 376 женщин). Сельсовет. Школа I ст.

С 4 по 8 декабря 1941 года село было местом ожесточённых боев частей 64-й морской стрелковой бригады и 24-й танковой бригады 20-й армии. Село Белый Раст было превращено немцами в сильный опорный пункт, который обороняли более полка 23-й пехотной дивизии при поддержке танков, артиллерии и миномётов

В боях за Белый Раст отличилась группа моряков под командованием младшего политрука Алексея Леоновича Дуклера. 5 декабря 1941 года противотанковая батарея 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2 под командованием старшего лейтенанта П. И. Анохина и военкома младшего политрука А. Л. Дуклера внезапно выдвинулась на позицию у окраины села и открыла огонь всеми орудиями по скоплению вражеских танков и автомашин в его центре. Выполнив задачу, батарея стала отходить. Орудие старшины 1-й статьи Георгия Литвинова, с которым осталась группа политрука Дуклера, прикрывало отход, продолжая вести огонь, и оказалось в окружении. 23 оставшихся моряка захватили каменный дом, стоявший на краю села, закатили в него пушку и заняли круговую оборону. Им удалось продержаться до ночи, несмотря на устроенный немцами пожар, отбив несколько атак противника и подбив ещё два танка. С наступлением темноты оставшиеся в живых моряки отошли к своим. Местным жителям удалось найти и сохранить то самое орудие моряков , и после войны они передали его в Центральный военно-морской музей в Ленинграде.

Транспорт 
Бе́лый Раст — железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги на участке Поварово II — Икша, расположенная в Дмитровском городском округе Московской области.

Достопримечательности 
С 1879 года в селе действует церковь Михаила Архангела, памятник архитектуры. В советское время церковь не закрывали. Во время Великой Отечественной войны восточная стена церкви была разрушена разорвавшимся снарядом. В 1950-е годы церковь была восстановлена, и в ней совершаются регулярные богослужения.

В 1942 году в селе группа военных моряков под руководством А. Л. Дуклера установила памятник на братской могиле: «Здесь похоронены солдаты, матросы, сержанты, старшины и офицеры 64-й отдельной морской стрелковой и 24-й танковой бригад, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941 году». Он стал одним из первых мемориалов защитникам Москвы.

Установлен обелиск военным морякам (архитектор А. Ястребов).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации городского поселения Икша.
 Неофициальный сайт городского поселения Икша
 Городское поселение Икша на сайте Дмитровского района
 Карта Дмитровского района.
 
 

Населённые пункты Дмитровского городского округа